Меморіал Алехіна 2013 — міжнародний шаховий турнір, який проходив з 20 квітня по 2 травня 2013 року. Перша частина турніру з 20 по 26 квітня відбувалась в Парижі в Луврі, друга частина турніру з 27 квітня по 2 травня  в Санкт-Петербурзі.

Категорія турніру — ХХ (середній рейтинг — 2745,3).

Регламент турніру

Розклад змагань 
•	Ігрові дні: 21-25 квітня, 28 квітня – 1 травня 
•	Вихідні дні:  26, 27 квітня

Початок партій 1-5 тур в 15-00 год, 6-9 тур в 13-00 (час Київський)

Контроль часу 
 100 хвилин на 40 ходів, 50 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на  хід починаючи з першого.

Критерії розподілу місць  
 1. Кількість зіграних партій чорним кольором;
 2. Кількість виграних партій
 3. Особиста зустріч;
 4. Система Койя (кількість очок, набраних в зустрічах з суперниками, які набрали половину та більше очок)
 5. Коефіцієнт Зоннеберга-Бергера;

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на квітень 2013 року

Рух за турами

Турнірна таблиця

Підсумковий розподіл місць 
  Левон Аронян - 5½
  Борис Гельфанд - 5½
  Вішванатан Ананд - 5
  Микита Вітюгов - 4½
  Лоран Фрессіне - 4½
  Володимир Крамник - 4½
  Майкл Адамс - 4½
  Максим Ваш'є-Лаграв - 4½
  Дін Ліжень - 3½
  Петро Свідлер - 3

Примітки

Посилання 
 Меморіал Алехіна 2013 на  ChessPro.ru  
 Онлайн турніру на chessdom.com  
 Онлайн турніру на whychess.org  
 Форум на ChessPro.ru  
 Рейтинг ФІДЕ (поточний)  
 Фотогалерея відкриття турніру 

Шахові турніри 2013
Спортивні змагання у Парижі
Спортивні змагання у Санкт-Петербурзі
Квітень 2013
Травень 2013
Шахові змагання у Росії